Chactidae — семейство скорпионов из надсемейства Chactoidea.

11-12 родов и более 170 видов. Встречаются в Северной, Центральной и Южной Америке. Древнейшая находка семейства в ископаемом состоянии происходит из раннего мела Бразилии.

Классификация 
Статус некоторых родов дискутируется. Иногда в состав семейства Chactidae включают европейский род Belisarius (Troglotayosicidae).

 
  (? =Auyantepuia, Cayooca, Guyanochactas, Taurepania)
  — Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Суринам, Французская Гвиана
 ) — Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Тринидад и Тобаго, Эквадор
 
  — Бразилия, Венесуэла, Французская Гвиана
  — Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Французская Гвиана
  — Мексика
 
  — Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор
 
  — Бразилия, Венесуэла

Примечания 

Скорпионы
Семейства паукообразных